

Geografia 
 Canada
Larkspur – villaggio estivo della Divisione No. 13, Alberta
 Stati Uniti d'America
Larkspur – città della Contea di Marin, California
Larkspur – città della Contea di Douglas, Colorado

Musica 
 Larkspur – traccia dell'album Sun Gangs dei The Veils del 2009